Le tournoi de tennis de Rome est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2012, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 14 au .

Maria Sharapova remporte le simple dames. En finale, elle bat Li Na, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Sara Errani et Roberta Vinci.

Faits marquants 
 La  mondiale Victoria Azarenka déclare forfait peu avant son 1/8 de finale face à la Slovaque Dominika Cibulková.
 Serena Williams déclare aussi forfait peu avant sa demi-finale face à la Chinoise Li Na.
 Menée 6-4, 4-0, Maria Sharapova résiste face à la Chinoise Li Na et sauve une balle de match pour conserver son titre.
 La finale a été interrompue plus de deux heures à cause de la pluie.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome (ATP 2012)
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Rome
Sport en Italie en 2012
Tennis en mai 2012